Аэропо́рт Йошка́р-Ола́ — аэропорт города Йошкар-Олы, столицы Республики Марий Эл. Имеет статус аэропорта федерального значения. Расположен в семи километрах к северу от центра города по автодороге «Вятка».

Аэропорт способен принимать чартерные и заказные рейсы, имеет общий сертификат на аэропортовую деятельность, способен обслуживать до 5 самолётов  (пассажирские воздушные суда) и до ста пассажиров в час. В советское время совершались регулярные и летние рейсы во многие города страны (Анапа, Воронеж, Иваново, Ленинград, Москва, Минеральные Воды и др.), а также (на самолётах Ан-2) в ряд населённых пунктов республики.

В аэропорт из города можно добраться на рейсовом автобусе или маршрутном такси «Йошкар-Ола — Аэропорт — Шойбулак». Движение осуществляется с 6:00 до 20:30 с интервалом 30 минут.

История 
В аэропорту до своего банкротства базировался ФГУП «Йошкар-Олинский Объединённый Авиационный Отряд». 25 мая 2008 года предприятие было исключено из реестра государственной регистрации юридических лиц. Лётный отряд и отряд бортпроводников был расформирован в 2001 году. Воздушные суда были частично проданы либо переданы в аренду с правом последующего выкупа. Перед банкротством на балансе авиаотряда остались два самолёта Ан-24 с выработанными ресурсами и шесть Ан-2, два из которых подлежали списанию, а четыре остальные нуждались в капитальном ремонте.

Работа по подготовке аэропорта к регулярному приёму самолётов началась в феврале 2007 года, когда было создано госучреждение «Аэропорт Йошкар-Ола», а в республиканский бюджет на 2008 год были заложены средства на содержание аэропорта в связи с планируемым выкупом имущества обанкротившегося ФГУП.

В феврале 2008 года ГУП «Аэропорт Йошкар-Ола», специально учреждённое Республикой Марий Эл, приобрело имущественный комплекс ФГУП за 23,5 млн руб. Покупка и последующая реконструкция аэропортового комплекса позволила после почти девяти лет простоя возобновить постоянное воздушное сообщение с Москвой.

17 апреля 2009 года регулярные рейсы в Москву снова были прекращены, так как не обеспечивался необходимый пассажиропоток.

С 1 ноября 2010 года после перерыва возобновлено регулярное сообщение с Москвой (аэропорт Домодедово). Ввиду отсутствия в аэропорту базовой авиакомпании рейсы выполняются татарстанской авиакомпанией «Ак Барс Аэро» на самолёте Як-40 с понедельника по пятницу. Вылет из Домодедово в 21:10, из Йошкар-Олы — в 07:00.

С 1 января 2012 года регулярные рейсы в Москву отменены. Правительство республики (как владелец аэропорта) продолжает попытки привлечь авиакомпании и организовать регулярные рейсы в аэропорт.

С 11 апреля 2012 года регулярные рейсы возобновлены (на самолётах ATR 72 авиакомпании «ЮТэйр»).

В 2014 году в рамках программы региональных авиаперевозок авиакомпания Ак Барс Аэро выполняла полёты из Йошкар-Олы в Самару и Уфу.

С января по август 2015 года регулярное авиасообщение отсутствовало, велись переговоры о возобновлении авиаперевозок по направлению Йошкар-Ола — Москва (аэропорт Домодедово) с авиакомпанией РусЛайн.

Со 2 августа 2015 года регулярное авиасообщение по маршруту Йошкар-Ола — Москва (аэропорт Домодедово) возобновлено. Рейсы выполнялись авиакомпанией «РусЛайн» 6 раз в неделю на самолёте Bombardier CRJ200 и Embraer EMB 120 Brasilia. Прекращено с 31 декабря 2015 года.

С 22 июля 2019 года авиасообщение с московским аэропортом Внуково открыто авиакомпанией «РусЛайн». Рейсы осуществляются пять раз в неделю.

С января 2020 года действует рейс в Санкт-Петербург.

1 августа 2020 года руководителем аэропорта был назначен Юрий Минченков.

26 мая 2021 года принято решение о присвоении аэропорту имени Андрея Яковлевича Эшпая.

Начальники 

 Лобанов Виктор Иванович (1961—1984)

Принимаемые типы ВС 
Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ил-114, Ту-134, Як-40, Як-42, ATR 42, ATR 72, Bombardier CRJ 100/200, Embraer EMB 120 Brasilia и все более лёгкие, вертолёты всех типов.

Маршруты

Показатели деятельности

Ближайшие аэропорты в других городах 
 Чебоксары (78 км)
 Казань (149 км)
 Киров (218 км)
 Стригино (Нижний Новгород) (259 км)
 Ульяновск (Баратаевка) (269 км)

См. также 
 Список аэропортов России
 Аэродром Данилово

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт «Йошкар-Ола» в справочнике Aviapages.ru

Аэродромы совместного базирования России
Транспортные здания и сооружения Йошкар-Олы
Аэропорты России федерального значения
Аэропорты Марий Эл